Existuje více nositelů příjmení Eichler:

 August Wilhelm Eichler (1839–1887) – německý botanik
 Eichlerův systém taxonomie rostlin
 Ernst Eichler (1925–2005) – německý hokejista
 Ferdinand Eichler (1863–1945) – rakouský germanista a jazykovědec
 Fritz Eichler (1887–1971) – rakouský archeolog
 Jan Eichler – více nositelů téhož jména a příjmení
 Jisra'el Eichler (* 1955) – izraelský politik a poslanec
 Johann Eichler (1818–1899) – opavský kněz a katecheta
 Johann Michael Eichler – rakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Karel Eichler (1845–1918) – rakousko-český kněz, hudebník a spisovatel
 Martin Eichler (1912–1992) – německý matematik
 Oskar Eichler (1898–1988 – německý farmakolog a toxikolog
 Pavel Eichler (* 1977) – český novinář
 Ralph Eichler (* 1947) – švýcarský fyzik
 Stanislav Eichler (* 1960) – český sociálně-demokratický politik, bývalý hejtman Libereckého kraje
 Willi Eichler (1896–1971) – německý politik a novinář
 Wolfgang Eichler (* 1938) – německý politik
 Markus Eichler (* 1982) – německý cyklista
 Zvonimír Eichler (1903–1975) – český malíř

Německá příjmení
Židovská příjmení